Labia – famiglia patrizia veneziana
 Angelo Maria Labia – poeta italiano
 Carlo Labia – arcivescovo cattolico italiano
 Fausta Labia – soprano italiano
 Maria Labia – soprano italiano